Вольфсбург (: волчья крепость)

Географические объекты
 Вольфсбург — город в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Вольфсбург-Ункерода — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.

Футбольные клубы
 «Вольфсбург» — немецкий футбольный клуб.
 «Вольфсбург» — немецкий женский футбольный клуб из Вольфсбурга.
 «Вольфсбург» — немецкий спортивный клуб.
 «Вольфсбург II» — немецкий футбольный клуб из города Вольфсбург.

Прочее
 «Вольфсбург» — немецкий художественный фильм Кристиана Петцольда (2003)

См. также